«Don’t Go Breaking My Heart» — песня в исполнении дуэта Элтона Джона и Кики Ди.

Песня написана Элтоном Джоном и Берни Топином, но в списке авторов они под женскими псевдонимами Энн Орсон и Карт Бланш.

Песня добралась до 1 места в хит-парадах многих стран мира, включая США и Великобританию. Причём и в США, и в Великобритании сингл с ней был на 2 месте по продажам по итогам всего 1976 года.

В 1994 году Элтон Джон записал эту песню ещё раз, на этот раз его партнёром по дуэту был(а) Ру Пол. Их версия звучала в кинофильме Summer of Sam.

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1976 года
Синглы 1976 года
Песни Элтона Джона
Синглы MCA Records
Песни-дуэты